|-
|(3201) Сейтхофф (Sijthoff) || 6560 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3202) Graff || A908 AA || 3 января 1908 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(3203) Huth || 1938 SL || 18 сентября 1938 || Зоннеберг || К. Хофмейстер
|-
|(3204) Линдгрен (Lindgren) || 1978 RH || 1 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3205) Boksenberg || 1979 MO6 || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(3206) Ухань (Wuhan) || 1980 VN1 || 13 ноября 1980 || Нанкин || -
|-
|(3207) Spinrad || 1981 EY25 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3208) Lunn || 1981 JM || 3 мая 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3209) Buchwald || 1982 BL1 || 24 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3210) Lupishko || 1983 WH1 || 29 ноября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3211) Louispharailda || 1931 CE || 10 февраля 1931 || Уильямс-Бэй || Жорж ван Бисбрук
|-
|(3212) Агрикола (Agricola) || 1938 DH2 || 19 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(3213) Смоленск (Smolensk) || 1977 NQ || 14 июля 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3214) Макаренко (Makarenko) || 1978 TZ6 || 2 октября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3215) Лапко (Lapko) || 1980 BQ || 23 января 1980 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3216) Harrington || 1980 RB || 4 сентября 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3217) Seidelmann || 1980 RK || 2 сентября 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3218) Дельфин (Delphine) || 6611 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3219) Komaki || 1934 CX || 4 февраля 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3220) Murayama || 1951 WF || 22 ноября 1951 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
|(3221) Changshi || 1981 XF2 || 2 декабря 1981 || Нанкин || -
|-
|(3222) Liller || 1983 NJ || 10 июля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3223) Форсиус (Forsius) || 1942 RN || 7 сентября 1942 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(3224) Иркутск (Irkutsk) || 1977 RL6 || 11 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3225) Хоэг (Hoag) || 1982 QQ || 20 августа 1982 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|(3226) Плиний (Plinius) || 6565 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3227) Hasegawa || 1928 DF || 24 февраля 1928 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3228) Пир (Pire) || 1935 CL || 8 февраля 1935 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(3229) Зольнхофен (Solnhofen) || A916 PC || 9 августа 1916 || Гамбург || Хольгер Тиле
|-
|(3230) Вампилов (Vampilov) || 1972 LE || 8 июня 1972 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3231) Мила (Mila) || 1972 RU2 || 4 сентября 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3232) Брест (Brest) || 1974 SL || 19 сентября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3233) Krišbarons || 1977 RA6 || 9 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3234) Hergiani || 1978 QO2 || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3235) Melchior || 1981 EL1 || 6 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
|(3236) Странд (Strand) || 1982 BH1 || 24 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3237) Victorplatt || 1984 SA5 || 25 сентября 1984 || Паломар || J. Platt
|-
|(3238) Тимресовия (Timresovia) || 1975 VB9 || 8 ноября 1975 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3239) Мэйчжоу (Meizhou) || 1978 UJ2 || 29 октября 1978 || Нанкин|| -
|-
|(3240) Лаокоон (Laocoon) ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(3241) Ешухуа (Yeshuhua) || 1978 WH14 || 28 ноября 1978 || Нанкин || -
|-
|(3242) Бахчисарай (Bakhchisaraj) || 1979 SG9 || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3243) Skytel || 1980 DC || 19 февраля 1980 || Гарвард || -
|-
|(3244) Петроний (Petronius) || 4008 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3245) Jensch || 1973 UL5 || 27 октября 1973 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(3246) Bidstrup || 1976 GQ3 || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3247) Di Martino || 1981 YE || 30 декабря 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3248) Фаринелла (Farinella) || 1982 FK || 21 марта 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3249) Musashino || 1977 DT4 || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
|(3250) Martebo || 1979 EB || 6 марта 1979 || Маунт-Стромло || К.-И. Лагерквист
|-
|(3251) Эратосфен (Eratosthenes) || 6536 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3252) Джонни (Johnny) || 1981 EM4 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3253) Gradie || 1982 HQ1 || 28 апреля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3254) Бас (Bus) || 1982 UM || 17 октября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3255) Толен (Tholen) || 1980 RA || 2 сентября 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3256) Дагер (Daguerre) || 1981 SJ1 || 26 сентября 1981 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф, Н. Томас
|-
|(3257) Ганзлик (Hanzlík) || 1982 GG || 15 апреля 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3258) Somnium || 1983 RJ || 8 сентября 1983 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(3259) Brownlee || 1984 SZ4 || 25 сентября 1984 || Паломар || J. Platt
|-
|(3260) Визбор (Vizbor) || 1974 SO2 || 20 сентября 1974 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3261) Твардовский (Tvardovskij) || 1979 SF9 || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3262) Miune || 1983 WB || 28 ноября 1983 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(3263) Bligh || 1932 CN || 5 февраля 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3264) Баунти (Bounty) || 1934 AF || 7 января 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3265) Флетчер (Fletcher) || 1953 VN2 || 9 ноября 1953 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3266) Бернардус (Bernardus) || 1978 PA || 11 августа 1978 || Ла-Силья || Г.-Э. Шустер
|-
|(3267) Гло (Glo) || 1981 AA || 3 января 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3268) Де Санктис (De Sanctis) || 1981 DD || 26 февраля 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
|(3269) Виберт-Дуглас (Vibert-Douglas) || 1981 EX16 || 6 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3270) Дадли (Dudley) || 1982 DA || 18 февраля 1982 || Паломар || Кэролин Шумейкер, Шелте Бас
|-
|(3271) Ул (Ul) || 1982 RB || 14 сентября 1982 || Ла-Силья || Г.-Э. Шустер
|-
|(3272) Тилландц (Tillandz) || 1938 DB1 || 24 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(3273) Друкарь (Drukar) || 1975 TS2 || 3 октября 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3274) Майллен (Maillen) || 1981 QO2 || 23 августа 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3275) Oberndorfer || 1982 HE1 || 25 апреля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3276) Порта Цоэли (Porta Coeli) || 1982 RZ1 || 15 сентября 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3277) Aaronson || 1984 AF1 || 8 января 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3278) Бегоунек (Běhounek) || 1984 BT || 27 января 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3279) Солон (Solon) || 9103 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3280) Grétry || 1933 SJ || 17 сентября 1933 || Уккел || Фернанд Риго
|-
|(3281) Maupertuis || 1938 DZ || 24 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(3282) Spencer Jones || 1949 DA || 19 февраля 1949 || Бруклин || IAP
|-
|(3283) Скорина (Skorina) || 1979 QA10 || 27 августа 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3284) Niebuhr || 1953 NB || 13 июля 1953 || Йоханнесбург || J. A. Bruwer
|-
|(3285) Ruth Wolfe || 1983 VW1 || 5 ноября 1983 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3286) Анатолия (Anatoliya) || 1980 BV || 23 января 1980 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3287) Ольмстид (Olmstead) || 1981 DK1 || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3288) Селевк (Seleucus) || 1982 DV || 28 февраля 1982 || Ла-Силья || Г.-Э. Шустер
|-
|(3289) Митани (Mitani) || 1934 RP || 7 сентября 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3290) Azabu || 1973 SZ1 || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3291) Dunlap || 1982 VX3 || 14 ноября 1982 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
|(3292) Sather || 2631 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3293) Ронтэйлор (Rontaylor) || 4650 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3294) Carlvesely || 6563 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3295) Мураками (Murakami) || 1950 DH || 17 февраля 1950 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3296) Bosque Alegre || 1975 SF || 30 сентября 1975 || Сан-Хуан || -
|-
|(3297) Гонконг (Hong Kong) || 1978 WN14 || 26 ноября 1978 || Нанкин || -
|-
|(3298) Массандра (Massandra) || 1979 OB15 || 21 июля 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3299) Hall || 1980 TX5 || 10 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3300) McGlasson || 1928 NA || 10 июля 1928 || Йоханнесбург || Гарри Вуд
|}